Maurepas (Yvelines) – francuska gmina w regionie Île-de-France
 Maurepas (Somma) – francuska gmina w regionie Pikardia
 Jean-Frédéric Phélypeaux, hrabia de Maurepas – polityk francuski z XVIII wieku